Алекса́ндр Зо́рин:
 Зорин, Александр Васильевич (1907—1994) — советский военно-морской деятель, генерал-лейтенант.
 Зорин, Александр Васильевич (род. 1967) — российский историк, археолог, краевед и писатель.
 Зорин, Александр Иванович (род. 1941) — российский поэт и переводчик, публицист.
 Зорин, Александр Сергеевич (род. 1968) — российский военачальник, генерал-майор, Герой Российской Федерации.